Književnik je lahko:
 književnik - umetnik
 Književnik: Časopis za jazik i povest hrvatsku in srpsku i prirodne znanosti
 Književnik''' - književni časopis (Zagreb, 1924/25)
 Književnik - leposlovni, socialno-politični mesečnik (Zagreb, 1928-1939)